Чемпіонат Албанії 1972–1973 — 34-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдев'яте стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1972—1973
Албанія
Албанія